Vingt-Six-Mai ou XXVI-Mai ou 26-Mai, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

 26 mai,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les principaux événements concernés sont :

En France, pendant la seconde Guerre mondiale :

 Le  : 11 prisonniers du 110e RI sont fusillés par les soldats allemands de la 1re DB SS Leibstandarte SS Adolf Hitler, à Houlle dans le Pas-de-Calais.
 Le  : événement non connu, à Fouquières-lès-Lens dans le Pas-de-Calais.
 Le  : le bombardement aérien Allié sur Grenoble a touché aussi Saint-Martin-le-Vinoux, en Isère.  

Voir aussi les éventuels odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, par exemple :

En espagnol, « 26 de Mayo » ou « Veintiséis de Mayo »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Callejón ou Privada) 26 de Mayo », à Veracruz, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Localisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
26